Go Chuck Yourself (uitgekomen in Japan als Happy Live Surprise) is een livealbum van de Canadese rockband Sum 41. Het concert op de cd werd opgenomen in London, Otario. Het album kwam op 21 december 2005 uit in Japan met een bonus-dvd met vijf nummers van de show en een korte film getiteld Basketball Butcher. De Amerikaanse en Europese versies kwamen uit op 7 maart 2006 zonder de dvd.

Nummers

Bezetting
 Deryck Whibley - slaggitaar, leadzang
 Dave Baksh - leadgitaar, achtergrondzang
 Jason McCaslin - basgitaar, zang
 Steve Jocz - drums, percussie

Muziekalbum uit 2005
Muziekalbum uit 2006
Livealbum
Punkalbum